San Simon ist Ortsname von:

San Simon (Arizona), Ort in Arizona
San Simón (Bolívar),  Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Guaranda der ecuadorianischen Provinz Bolívar
San Simón (El Salvador), Ort in El Salvador
San Simón (Almolongas), Ort in Mexiko
San Simon (Pampanga), Ort in den Philippinen
 San Simón (Venezuela)
Insel San Simón, Insel in der Ría de Vigo in Galicien
Weiteres
San Simón, auch Maximón, Object des Volksglaubens z. B. in Guatemala oder Mexiko 
San Simón da Costa, Käse aus dem Ort Vilalba, Spanien
San Simon Valley, Tal bei den Dos Cabezas Mountains, Arizona

Siehe auch:
Saint Simon